A Civil Kapocs 2011-ben alakult alsónémedi székhelyű civil szervezet.

Fő tevékenysége a helyi önkormányzat gazdálkodásával és döntéshozatali eljárásával kapcsolatos nyílt adatok gyűjtése és különleges feldolgozása. A civil szervezet által Alsónémedin kialakított informatikai megoldásokat, jó gyakorlatokat számos más önkormányzat és szervezet is alkalmazza.

2016. szeptemberben az egyesület által létrehozott - az önkormányzatok felépítését és a döntéshozatali folyamataik leírását biztosító - RDF ontológia harmadik helyezést ért el a Lipcsében megrendezett Semantics konferencián.

Magyarországi szervezetek